

Населені пункти та їхні частини
 Лоєво — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лоєво — село в гміні Плоскіня Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лоєво — осада в гміні Дамниця Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки